Шарль-Эжен Барруа (; ) — профессор геологии и палеонтологии в Лилле.

Автор многочисленных работ по геологии и стратиграфии Франции, главным образом северо-западной её части. Они напечатаны в «Annales de la Soc. géol. du Nord», «Bull. de la Soc. géol. de la France» и в «Comptes rendus» Парижской академии. Ему же принадлежит обработка  геологической карты Франции.

Биография 
Родился 21 апреля 1851 года в семейном замке в окрестностях города Лилля.

Вместе с братом Жюлем получили начальное образование в колледже иезуитов, затем продолжили обучение в университете Лилля. После его окончания в 1871 году, Шарль получил должность ассистента естественного факультета. С 1878 года он читал лекции по естественной истории, получив должность доцента в 1888 году. В 1902 году сменил Жюля Госселе в должности профессора геологии этого университета.

Член Парижской академии наук (1904).

Иностранный член-корреспондент Петербургской академии наук c 13.12.1897 по физико-математическому отделению (физическому разряду). Почётный член Академии наук СССР c 01.02.1930 г. Иностранный член Национальной академии наук США (1908), Лондонского королевского общества (1913). Член Папской академии наук (1936)

Примечания

Литература 
 Иностранные члены Российской академии наук XVIII−XXI вв.: Геология и горные науки. / Отв. редактор И. Г. Малахова. 2012, ISBN 978-5-904509-08-8 (эл. версия).

Ссылки 
 
 Carles Barrois, 1851-1939 // Obituary Notices of Fellows of the Royal Society 1945-1948 vol 5 pp 287-293, plate, by Charles Jacob 

Геологи Франции
Палеонтологи Франции
Члены Французской академии наук
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Иностранные члены Национальной академии наук США
Члены-корреспонденты Петербургской академии наук
Члены-корреспонденты РАН (1917—1925)
Члены-корреспонденты АН СССР
Почётные члены АН СССР
Члены Гёттингенской академии наук
Члены Папской академии наук
Члены Баварской академии наук
Президенты Геологического общества Франции